Dachauski procesi je naziv za dve različni skupini sodnih procesov, ki so se nanašali na koncentracijsko taborišče Dachau:
 Dachauski procesi (Nemčija)
 Dachauski procesi (Slovenija)

Koncentracijsko taborišče Dachau